Socorro (Spaans en Portugees woord voor help!) kan verwijzen naar:

Geografie
Brazilië:
Socorro (São Paulo), een plaats in Brazilië
Colombia:
Socorro (Santander), een gemeente in departement Santander
Filipijnen:
Socorro (Oriental Mindoro), een gemeente in de provincie Oriental Mindoro
Socorro (Surigao del Norte), een gemeente in de provincie Surigao del Norte
India: 
Socorro (Goa), een census town in het district Noord-Goa van de Indiase staat Goa
Mexico:
Isla Socorro, een eiland van de Revillagigedo-eilanden
Portugal:
Socorro (Lisboa), een plaats in de gemeente Lisboa
Venezuela:
El Socorro, een gemeente in de Venezolaanse staat Guárico
Verenigde Staten:
Socorro (New Mexico), een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
Socorro (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Socorro County, een county in de Amerikaanse staat New Mexico

Overig
Socorro (stichting), een hulpverleningsteam in de Achterhoek Nederland